Az utolsó ember (Der letzte Mann), 1924-es német némafilm Friedrich Wilhelm Murnau rendezésben
 Az utolsó ember (Der letzte Mann), 1955-ös osztrák film Harald Braun rendezésben
 Az utolsó ember (Der letzte Mentsch), 2014-es német film Pierre-Henry Salfati rendezésben